Jesús Méndez puede referirse a:
 Jesús Méndez (n. 1963), beisbolista venezolano.
 Jesús José David Méndez (n. 1984), futbolista argentino.
 Bernabé de Jesús Méndez Montoya (1880-1928), sacerdote mexicano, considerado como santo por la Iglesia católica.
 Javier Jesús Méndez (n. 1949), futbolista chileno.
 Francisco Jesús Méndez (n. 1976), atleta español.